Fraktion der Europäischen Demokraten bezeichnet

 Fraktion der Europäischen Demokraten im Europäischen Parlament von 1979 bis 1992
 Fraktion der Europäischen Demokraten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, heute Europäische Konservative und Demokratische Allianz
 Fraktion der Europäischen Demokraten für den Fortschritt im Europäischen Parlament von 1973 bis 1984, später Fraktion der Sammlungsbewegung der Europäischen Demokraten